Андрей Ростиславович Юренев (1944—1998) — советский киноактёр, киновед, педагог.

Биография
Родился 29 октября 1944 года в Москве в семье киноведа Ростислава Николаевича Юренева.

В 1961 году снялся в одной из главных ролей в молодёжном фильме «Приключения Кроша» по одноименной повести Анатолия Рыбакова. В 1967 году окончил актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После срочной службы в 11-м отдельном кавалерийском полку поступил в аспирантуру ВГИКа. В 1972 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему «Киноактёр: инструмент или художник. Вопросы истории и методологии воспитания киноактёра». Преподавал во ВГИКе мастерство киноактёра. В кино снимался в основном в эпизодических ролях. В последние годы жизни работал деканом режиссёрского факультета ВГИКа.

Умер 2 января 1998 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (4 уч.).

Был женат несколько раз. Первый брак с художником по костюмам Светланой Борисовной Сизовой. Их дочь: Мария (род. 1973). Второй брак с  журналисткой Екатериной Петровной Суздалевой. Их сын: Николай (род. 1981).

Библиография
 Киноактер: Инструмент или художник [Вопросы истории и методологии воспитания киноактера] : диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / А. Р. Юренев; научн. руковод. д-р искусствоведения С. А. Герасимов; ВГИК. — М.: ВГИК, 1972. — 162 с.
 Роли исполняют … / веселые портреты кинематографистов нарисовал К. Куксо ; эпиграммы к ним сочинил Б. Брайнин, авт. предисл.: А. Р. Юренев. — М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзн. бюро пропаганды киноискусства, 1987. — 47 с.: ил.

Фильмография 
  — Приключения Кроша — Игорь
  — Город мастеров — латник
  — Мы, русский народ — поручик
  — Места тут тихие — лётчик
  — Достояние республики — Струнников
  — Хождение по мукам — Никанор Юрьевич Куличек (Иван Свищев)
  — Красное и чёрное — граф Альтамира
  — Легенда о Тиле — граф Горн
  — Птицы на снегу (короткометражный) — эпизод
  — В одно прекрасное детство — Шурик
  — Петровка, 38 — Молочков, дежурный по отделению
  — Крепыш — Элтон-младший
  — Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — Гарри
  — Признать виновным — заказчик в мастерской
  — Инопланетянка — Андрей, инопланетянин (озвучивает Александр Вокач)
  — Перехват — Шурик
  — Клуб женщин — режиссёр
  — Петроградские Гавроши — чиновник в министерстве
  — Садовник — Игорь Евгеньевич, второй председатель
  — Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии — граф Кампо-Бассо
  — Тайна золотого брегета — эпизод
  — До первой крови — Митя
  — Идеальное преступление
  — Храм воздуха
  — Золотая шпага
  — Одиссея капитана Блада — лорд Гилдой, участник восстания
  — Преступление лорда Артура — сэр Томас
  — Три августовских дня — сотрудник КГБ
  — Хаги-Траггер — водитель / следователь Лавриков''

Источники 
 Юренев, Андрей Ростиславович
 Андрей Юренев

Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры XX века
Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Похороненные на Введенском кладбище